Ledizione 1987-1988 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che ha conquistato il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Jürgen Klinsmann dello  con 19 reti.

Stagione 

In questa edizione il  di Otto Rehhagel comanda la classifica per lungo tempo: i biancoverdi assumo il primo posto in graduatoria dalla sesta giornata fino alla fine, tranne che nell'undicesima e nella dodicesima giornata quando sono momentaneamente superati dal Colonia. Presto il  diventa l'antagonista principale, ma i bavaresi chiudono distaccati di quattro punti. In coda, invece, il  si salva vincendo lo spareggio, mentre lo  retrocede nuovamente, questa volta in compagnia dell'; la Coppa di Germania viene infine vinta dall'.

Nelle competizioni europee protagonista è il , che vince la Coppa UEFA: i rossoneri eliminano anche il Werder in semifinale, mentre in finale affrontano l'Espanyol. Se nella gara di andata a Barcellona i padroni di casa si impongono per 3-0, nel ritorno i tedeschi riescono prima a pareggiare il conto nei tempi regolamentari, e poi a conquistare il trofeo ai calci di rigore.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1988-1989
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1988-1989
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1988-1989
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1988-1989

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Werder Brema, Bayern Monaco (22)
 Maggior numero di pareggi: Mannheim (14)
 Maggior numero di sconfitte: Schalke (19)
 Minor numero di vittorie: Homburg, Mannheim (7)
 Minor numero di pareggi: Bayern Monaco (4)
 Minor numero di sconfitte: Colonia, Werder Brema (4)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (83 gol fatti)
 Peggior attacco: Mannheim (35 gol fatti)
 Miglior difesa: Werder Brema (22 gol subiti)
 Peggior difesa: Schalke (84 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Werder Brema (+39)
 Peggior differenza reti: Schalke (-36)
 Miglior serie positiva: Colonia (14, 1ª-14ª) 
 Peggior serie negativa: Borussia Mönchengladbach (5, 20ª-24ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Norimberga (7, 14ª-20ª) , Bayern Monaco (7, 9ª-15ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Borussia Mönchengladbach-Amburgo 8-2, 26 settembre 1987
 Maggior scarto di gol (7): Bayern Monaco-Schalke 8-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 42 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 6ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 2 in 18ª giornata, 33ª giornata, 14ª giornata, 28ª giornata, 29ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Karl-Josef Assenmacher (11)
 Peter Gabor (11)
 Heinz Werner (11)
 Wolf-Günter Wiesel (11)
 Hans-Peter Dellwing (10)
 Werner Föckler (10)
 Wilfried Heitmann (10)
 Manfred Neuner (10)
 Hans-Joachim Osmers (10)
 Dieter Pauly (10)
 Aron Schmidhuber (10)
 Hans-Heinrich Barnick (9)
 Joachim Kautschor (9)
 Eugen Strigel (9)
 Gerhard Theobald (9)
 Karl-Heinz Tritschler (9)
 Hans-Jürgen Weber (9)
 Gerd Zimmermann (9)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (8)
 Manfred Amerell (8)
 Rainer Boos (8)

 Siegfried Brehm (8)
 Klaus Broska (8)
 Horst-Peter Bruch (8)
 Norbert Brückner (8)
 Hellmut Krug (8)
 Bernd Kruse (8)
 Anton Matheis (8)
 Wolfgang Mierswa (8)
 Hans Scheuerer (8)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (8)
 Kurt Wittke (8)
 Hans Fux (4)
 Peter Richmann (4)
 Herbert Eli (3)
 Bodo Kriegelstein (2)
 Rolf Blattmann (1)
 Franz Gächter (1)
 Philippe Mercier (1)
 Renzo Peduzzi (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1987-1988/

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987-1988